

Geografia 
 McCloud – census-designated place nella contea di Siskiyou, California, Stati Uniti d'America

Personaggi 
 Fox McCloud – personaggio immaginario della serie di videogiochi Star Fox

Persone 
 George McCloud – ex cestista statunitense
 Kevin McCloud – designer e conduttore televisivo britannico
 Scott McCloud – fumettista statunitense